Manual es un adjetivo que denota una acción realizada, o un objeto hecho con las manos.

Guía 
Un manual también puede denotar una guía para realizar algo:

 Manual Cencelli, fórmula para regular el reparto de los cargos públicos, proporcionalmente al peso electoral de cada partido
 Manual Frascati, propuesta de la OCDE para definir y clasificar las actividades de investigación y desarrollo
 Manual de Información de Programas Estándar, conjunto de estándares y procedimientos para el intercambio de datos sobre vuelos, aeronaves y aeropuertos, publicado por la IATA
 Manual de Oslo, guía para la realización de mediciones y estudios de actividades científicas y tecnológicas
 Manual de calidad, documento que especifica la visión y misión de una empresa
 Manual de estilo, guía compuesta por un conjunto de criterios que tienen como propósito seguir determinadas órdenes, pasos, etc.
 Manual de identidad corporativa, documento que detalla las características del diseño de la imagen de una organización
 Manual de usuario, guía que documenta la forma de operar de un sistema o dispositivo en particular a sus usuarios
 Manual del investigador, documento que resume la información sobre una fase de la investigación clínica

Literatura 

 Manual de Carreño, o Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, libro del venezolano Manuel Antonio Carreño
 Manual Digest, libro de Antoni Fiter i Rossell, que trata sobre la historia y forma de vida de Andorra
 Manual de Lecturas Rápidas para la Supervivencia, revista digital anticapitalista dedicada a la poesía contemporánea
 Manual de Merck, libro médico sobre enfermedades y tratamientos
 Manual de Múnich de Magia Demoníaca, manuscrito del siglo XV que trata temas de demonología
 Manual de campo del ejército de Estados Unidos 30-31B, presunto documento clasificado del Ejército estadounidense sobre tácticas de contrainsurgencia
 Manual de cocina del Instituto Crandon, libro uruguayo, del instituto homónimo
 Manual de estilo de Chicago, libro que describe el estilo desarrollado por la Universidad de Chicago
 Manual de historia de Baden-Württemberg, enciclopedia sobre la historia de Baden-W­­­urttemberg
 Manual de la perfecta gentildama, libro del italiano Aldo Busi, publicado en 1997
 Manual de las aves de Australia, Nueva Zelanda y la Antártida, colección científica
 Manual de los Mamíferos del Mundo, enciclopedia de la editorial española Lynx Edicions
 Manual de municiones improvisadas TM 31-210, manual del Ejército estadounidense sobre explosivos improvisados
 Manual de pintura y caligrafía, novela del portugués José Saramago
 Manual de resistencia, biografía del político español Pedro Sánchez Pérez-Castejón
 Manual de socialismo y capitalismo para mujeres inteligentes, libro escrito por el irlandés George Bernard Shaw
 Manual del Guerrero de la Luz, obra literaria brasileña, escrita por Paulo Coelho
 Manual del antisemitismo, obra publicada por la editorial Walter de Gruyter
 Manual del combatiente por la libertad, folleto de propaganda publicada por la CIA
 Manual del perfecto idiota latinoamericano, ensayo cómico político, publicado en 1996
 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, sistema de clasificación para trastornos mentales
 Manual para mi hijo, obra escrita por la dama Dhuoda

Entretenimiento 

 Manual Samuel, videojuego publicado es octubre de 2016 por Perfectly Paranormal
 Manual de supervivencia, serie web argentina de comedia dramática, dirigida por Victoria Galardi
 Manual de supervivencia escolar de Ned, serie estadounidense producida por Nickelodeon
 Manual para los fieles, álbum de estudio de la banda de rock gallega Los Piratas

Otros 

 Alfabeto manual, representación del alfabeto a través de las manos